Тангла — низка гірських масивів у Китаї
 Тангла — перевал в однойменних горах
 Тангла — станція Цінхай-Тибетської залізниці на південь від однойменного перевалу, знаходиться у Тибетському АР
 Тангла-Північна — станція Цінхай-Тибетської залізниці, наступна після станції Тангла у бік Сініна
 Тангла-Південна — станція Цінхай-Тибетської залізниці, наступна після станції Тангла у бік Лхаси
 Танглашань (досл. гора Тангла) — місто на північ від однойменного перевалу, одночасно підпорядковується Тибетському АР і провінції Цинхай